Лиа Смит (; ) — американская пловчиха, специализируется на дистанциях вольным стилем. Олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Игр 2016 года, пятикратная чемпионка мира (в том числе дважды в 25-метровых бассейнах).

Биография 
Смит родилась в Питтсбурге в семье спортсменов. Она правнучка чемпиона Мировой серии по бейсболу Джимма Смита и двоюродная племянница боксера Билли Конна. Её сестра Эйлин в настоящее время плавает в Колумбийском университете.

Является выпускницей Оклендской католической средней школы. Смит начала плавать в университете Вирджинии в 2013 году.

Карьера

Карьера в колледже 
Смит посещала Университет Вирджинии, где она соревновалась за команду по плаванию и прыжкам в воду Вирджиния Кавальерс. На чемпионате NCAA 2015 года она выиграла как дистанцию 500 ярдов вольным стилем, так и 1650. Смит повторила это достижение на чемпионате NCAA 2016 года. Смит была награждена премией IMP как лучшая спортсменка в Университете Вирджинии.

2014 
На чемпионате Тихого океана по плаванию 2014 года Смит выиграла золотую медаль и установила рекорд чемпионата как участница эстафеты 4×200 м вольным стилем. Она также была девятой на дистанциях 400 м и 800 м вольным стилем. Затем она выиграла как 400 м вольным стилем, так и эстафету 4 × 200 м вольным стилем на летней Универсиаде 2015 года.

2015 
Смит представляла Соединенные Штаты на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года, где она завоевала золотую медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем. Она заняла второе место на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем на отборах к Олимпийским играм 2016 года. Имея только 26 мест в женской олимпийской сборной по плаванию, атлеты, занявшие второе место, не могут гарантировать поездку на Олимпийские игры. Но в Соединенных Штатах «никогда не было случая, чтобы два лучших пловца на каждом соревновании, наряду с шестью лучшими пловцами на дистанции 100 м и 200 м на свободе, не попали в сборную на ОИ». 3 июля 2016 года Смит был назначен в олимпийскую сборную США.

2016 
На отборочных соревнованиях в США на Олимпийские игры в Рио, Смит впервые квалифицировалась в олимпийскую команду США, заняв второе место на дистанции 200 и 400 метров вольным стилем, уступив Кэти Ледеки, и третьей на дистанции 200 м вольным стилем.

В 2016 году Смит участвовала в Олимпийских играх в Рио. Она выиграла бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 4.01,92. Вместе с Ледеки, Майей ДиРадо и Эллисон Шмитт Смит выиграла свою первую олимпийскую золотую медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Она преодолела свой этап за 1.56,69, а австралийки показали итоговое время 7.43,03.

2019 
На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем уступив победительнице 2,53 секунды.

Личные рекорды 
Длинный бассейн

Примечания

Ссылки 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1995 году
Страницы с непроверенными переводами
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Пловцы США